Katarina Säll kan avse någon av följande:
Katarina Olausson Säll (född 1945), svensk konstnär
Katarina Zell (född 1951), svensk skådespelare